В списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Бразилии значится 21 наименование (на 2017 год), что составляет  от общего числа ( на  год).

Из  всемирного наследия в Бразилии:  и  объектов. Среди них  объекта признаны «шедеврами человеческого гения» (критерийi) и  — «природными феноменами исключительной красоты и эстетической важности» (критерийvii).

Кроме этого, по состоянию на 2017 год,  на территории Бразилии находятся в числе кандидатов на включение в список всемирного наследия. Бразилия ратифицировала Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия 1 сентября 1977 года. Первый объект всемирного наследия на территории Бразилии (исторический город Ору-Прету) был занесён в список в 1980 году на 4-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Список 
В данной таблице объекты расположены в порядке их добавления в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

 Географическое расположение объектов

Предварительный список 
В таблице объекты расположены в порядке их добавления в предварительный список. В данном списке указаны объекты, предложенные правительством Бразилии в качестве кандидатов на занесение в список всемирного наследия.
}}

Географическое расположение объектов

Примечания

Ссылки 
 Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Бразилии
 Каталог ссылок по Всемирному наследию в Бразилии

Бразилия
Списки:Бразилия